Прімейра ліга 2015—2016 () — 82-ий сезон португальської Прімейра-Ліги. Чемпіонський титул здобула «Бенфіка» (Лісабон).

Команди та стадіони

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Офіційний сайт чемпіонату
 Прімейра Ліга на soccerway 

2015—2016
Португалія
Португалія
2015 у португальському спорті
2016 у португальському спорті